Карме́льский тонне́ль () — транспортный тоннель в городе Хайфа, Израиль. Связывает северо-восточную и юго-западную части Хайфы. Общая протяжённость составляет 6,5 км. Тоннель призван сократить время, затрачиваемое на поездки из одной части города в другую. Тоннелю присвоен номер 23 в системе автомагистралей Израиля.

Общие сведения 
Тоннель состоит из двух участков длиной 1,6 км и 3,2 км по два параллельных тоннеля в каждом, расположенных под горой Кармель. Тоннель имеет по две полосы движения в каждом направлении. Восточный сегмент, более короткий, протяжённостью 1650 метров, пролегает от развязки Рупин (рядом с торговым центром «Гранд Каньон») до перекрёстка Чек-пост. Западный сегмент, протяжённостью 3200 метров, проходит от развязки Рупин до Хоф ха-Кармель. В районе развязки Рупин организованы съезды, которые дают возможность попасть в различные кварталы центральной части города.

 Высота тоннелей — 6,5 метров
 Ширина каждого тоннеля — 10 метров
 Глубина прокладки — 100—240 метров

Пропускная способность тоннеля — около 70 тысяч транспортных средств в сутки. Тоннель позволяет пересечь всю Хайфу от Чек-поста до южного выезда из города за 6—8 минут при скорости 80 км/ч. Кроме того, тоннель избавил транзитный транспорт от необходимости проезда через центр города. Для сравнения, поездка от района парка высоких технологий «Матам» до перекрёстка Чек-Пост по пути, не проходящему через тоннель, занимает около получаса, а в часы пик — достигает и 50 минут; движение на этом маршруте регулируют 27 светофоров.

Въезды и выезды из тоннеля оборудованы кассовыми терминалами. На июнь 2013 года, стоимость проезда по одной части тоннеля для частного автомобиля составляет , для общественного транспорта — , для грузовиков —  в часы пик (6:00—11:00 и 15:00—21:00) и  в другое время. Цена проезда по всему тоннелю — в  больше (14, 42, 70 и , соответственно). Кроме того, предусмотрен абонемент — такой же, как на шоссе 6.

Через тоннель проходит маршрут автобусной компании Эгед под номером 101.

История постройки 
Идея строительства тоннеля появилась, как минимум, в 1993 году, но в течение многих лет реализации проекта препятствовали трудности, в основном, финансовые. Только в 2007 г. началось строительство тоннеля, которое вела выигравшая конкурс китайская компания . Первые контейнеры с оборудованием для строительства были разгружены в порту Хайфы в мае 2007 года.

Тоннель прокладывался силами 500 китайских рабочих и инженеров, приглашённых в Израиль. Работы по прокладке велись круглосуточно, по семь дней в неделю, с большой долей применения ручного труда; на стройке постоянно находились не менее 180 человек. Скорость прокладки тоннеля в среднем составляла 4 метра в сутки. В январе 2009 года тоннель под горой Кармель был пробит насквозь — шедшие навстречу друг другу бригады рабочих встретились.

Общая стоимость строительства составила полтора миллиарда шекелей, из которых на долю государства пришлось 300 миллионов — остальное вложили частные инвесторы.

Торжественная церемония открытия тоннеля состоялась 30 ноября 2010 года. Движение по тоннелю началось с 6 часов утра 1 декабря 2010 года.

Примечания

Ссылки 
 Израильские новости. Хайфский тоннель — чудо китайских технологий
 Израильские новости. В среду открывается хайфско-китайское чудо
 Официальный сайт Кармельского тоннеля 
 Carmel Tunnels Recognition System

Транспортные здания и сооружения Хайфы
Тоннели Израиля
Дороги Израиля
Тоннели, построенные в 2010 году
Платные дороги